Pleine-Selve (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Pleine-Selve (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia